Le terme de champagne russe peut faire référence abusivement à :

 un vin pétillant élaboré à la fin du  par le prince Léon Galitzine (Lev Golitsyn) dans ses vignobles de Novyï Svet à partir de plants de cépages français ;
 un vin mousseux produit industriellement en Russie, commercialisé sous la marque générique de champagne soviétique à l'époque de l'Union soviétique.